Gambrell ist der Familienname folgender Personen:

 David H. Gambrell (1929–2021), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Dylan Gambrell (* 1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Freddie Gambrell (1936–2004), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist